Okręg Preiļi  (łot. Preiļu rajons) – okręg w południowo-wschodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: dyneburskim, Jēkabpils, krasławskim, Madona, rzeżyckim.

Preiļi